Brüderbund bezeichnet:
 eine Eisenerzgrube in Siegen-Eiserfeld: Grube Brüderbund
 den Württembergischen Brüderbund

Siehe auch: Brøderbund